Holandia:
 Waal – rzeka, dopływ Renu
 De Waal – wieś

Niemcy:
 Waal – dzielnica gminy Rohrbach, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm
 Waal – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu

Osoby:
 Anton de Waal – niemiecki teolog
 Frans de Waal – holenderski zoolog

Zobacz też:
 Wahl
 Wal